Бертольд Бретхольц ( также ; 9 июля 1862, , Моравия — 27 ноября 1936, Брно) — историк, архивист и многолетний директор .

Жизнь 

После изучения истории и права в Венском университете Бретхольц работал два года в , а затем пять лет в Monumenta Germaniae Historica в Берлине. В 1892 году он был назначен государственным историком Моравии. С 1895 года он возглавлял архив города Брно, с 1897 года Моравский земский архив и с 1909 года до своей отставки в 1926 году он был его директором. В 1905 году он стал членом Комиссии по современной истории Австрии, в 1906 году, а затем почетный профессор истории и исторических вспомогательных наук в . С 1907 года он был постоянным членом австрийского совета архивов. В 1914 году он был избран членом-корреспондентом Австрийской академии наук.

Журналист  (1904–1969) был сыном Бертольда Бретхольца.

Работы и редакции (избранное) 
 Geschichte Mährens, Brünn 1893–95
 Codex Diplomaticus et epistolaris Moraviae XIV, XV (1403–1411), Olmütz 1903
 Libri citationum et sentiarum VII (1490–1503), Brünn 1911
 Lateinische Paläographie, Leipzig 1912
 Cosmas Pragensis chronica Boemorum. In: Monumenta Germaniae Historica SS NS II, 1923
 Geschichte Böhmens und Mährens bis zum Aussterben der Přemysliden 1306, 1912
  Geschichte Böhmens und Mährens, 4 Bände, 1921–1925
 Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, Band 6, 1927 (1-5 тома были отредактированы Францем Фолькмером.)
 Geschichte der Juden in Mähren im Mittelalter, Brünn 1934

Примечания

Ссылки 

Архивисты Германии
Архивисты Чехии
Персоналии:Моравия
Персоналии:Богемия